Stanisław Piotrowicz (zm. 1894) – polski ksiądz katolicki
 Stanisław Piotrowicz (1940–2020) – polski działacz partyjny, prezydent Poznania
 Stanisław Piotrowicz (ur. 1952) – polski prokurator i polityk, sędzia Trybunału Konstytucyjnego